

Patronyme
 Efthýmis Kouloúris (1996-) : footballeur grec
 Argyros Koulouris dit Silver Koulouris (1947-) : guitariste grec
 Georges Koulouris : acteur français
 George Coulouris (1903-1989), acteur anglais

Toponymes
 Koulouri : nom antique de l'île de Salamine en Grèce

Gastronomie
 Koulouri ou simit : pain de forme circulaire